Flera personer kan avses:

 Andrzej Panufnik (1914–1991), polsk/brittisk tonsättare
Roxanna Panufnik (född 1968), brittisk tonsättare

Polska efternamn